Repno je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Zlatara, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 257 stanovnika te 76 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji